La  des championnats du monde de volley-ball féminin a été organisée à Lima, au Pérou, du 12 au . 

L'équipe du Pérou junior a été incorporée dans le groupe D à la suite des forfaits de l'Allemagne de l'Est puis du Nicaragua mais elle est non classable.

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Deuxième tour

Classement 1-12

Poule G

Poule H

Classement 13-23

Poule J

Poule I

Demi-finales

Demi-finale 21-23

Demi-finales 17-20

Demi-finales 13-16

Demi-finales 9-12

Demi-finales 5-8

Demi-finales 1-4

Finales

Places 21-22

Places 19-20

Places 17-18

Places 15-16

Places 13-14

Places 11-12

Places 9-10

Places 7-8

Places 5-6

Places 3-4

Places 1-2

Classement final 

1982
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1982
Monde feminin 1982
Monde feminin
1982 au Pérou